Ака́си:
  — японский генерал, генерал-губернатор Тайваня в 1918—1919 годах.
 Акаси — пролив между островами Авадзи и Хонсю.
 Акаси — бронепалубный крейсер Императорского флота Японии.
 Акаси — плавучая мастурская Императорского флота Японии.
 Акаси — город в Японии, находящийся в префектуре Хёго.
 Акаси-Кайкё — висячий мост в Японии, пересекающий пролив Акаси.
 Акаси, Ясуси — японский дипломат, администратор ООН, заместитель Генерального секретаря ООН.
 Акаси — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1617—1871).